Arnaa bezeichnet:
 Arnaa (Berg), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Arnaa (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland